Det jyske mesterskab i fodbold 1925-26 var den 28. udgave af turneringen om det jyske mesterskab i fodbold for herrer organiseret af Jydsk Boldspil-Union. Horsens fS vandt turneringen for første gang. Vinderen af turneringen kvalificerede sig til Landsfodboldturneringen 1925-26.

Nr. fem og seks spillede kvalifikation til næste sæson mod de to bedste hold fra JBUs A-række. Aalborg Chang rykkede ned efter at have tabt den afgørende kvalifikationskamp til Esbjerg fB med 2-3. Nedrykningen blev dog suspenderet, da Jydsk Boldspil-Union efter sæsonens afslutning besluttede at udvide Mesterskabsrækken fra seks til 12 hold. De 11 kredsvindere fra JBUs A-række og Aalborg Chang spillede i august 1926 udtagelseskampe til den nye mesterskabsrække. Esbjerg fB deltog dog ikke, da klubben allerede havde sikret sig oprykning.

JBUs Mesterskabsrække

Kvalifikation til Mesterrækken

Unionskampe 
De 11 kredsvindere i JBUs A-række mødtes i et slutspil. Vinderen af finalen mødte nr. seks fra Mesterskabsrækken, mens taberen af finalen mødte nr. fem fra Mesterskabsrækken i kampene om to pladser i Mesterskabsrækken 1926-27.
Aalborg Freja vandt JBUs A-række ved at slå Esbjerg fB i finalen. Aalborg Freja tabte dog siden oprykningskampen til Vejle BK, men fik siden en ny chance for oprykning, da Mesterskabsrækken blev udvidet fra seks til 12 hold. Her slog Aalborg Freja Thisted IK med 7-2 og rykkede alligevel op.
1. runde
Herning Fremad - Thisted IK 5 - 2 
Esbjerg fB - Haderslev FK 6 - 1
AIA - Horsens fS II 2 - 0
Kredssemifinaler
Aalborg Freja - Grenaa IF 2 - 1
Holstebro BK - Herning Fremad 3 - 1
Esbjerg fB - AIA 4 - 1 
Fredericia BK - Vejen SF 3 - 2
Kredsfinaler
Aalborg Freja - Holstebro BK 3 - 0
Esbjerg fB - Fredericia BK 3 - 0
Finale: Aalborg Freja - Esbjerg fB 5 - 2. Spillet i Aarhus.

Oprykningskampe 
Vejle BK - Aalborg Freja 3 - 0. Spillet i Randers. 
Aalborg Chang - Esbjerg fB 2 - 3 e.f.s. Spillet i Vejle.
Esbjerg fB rykkede op.

Slutspil oversigt

Kilder

Øvrige kilder 
 
 Johannes Gandil (1939): Dansk fodbold, Sportsbladets forlag.

Se også 
 Danmarksmesterskabet
 Provinsmesterskabsturneringen

Fodboldturneringer i Danmark